Kvalitet har flere betydninger:
 Kvalitet – en type egenskab, der står i modsætning til kvantitet
 Kvalitet (skak) – om at vinde/miste en kvalitet i skak
 Kvalitetskontrol – kontrol af produktion af varer og tjenesteydelser